Antonio Blanco (1911-1999), peintre d'origine espagnole
 Antonio Blanco (né en 1940), coureur cycliste espagnol
 Antonio Blanco, footballeur argentin des années 1910.